

Toponyme
 Aurensan, commune française du Gers ;
 Aurensan, commune française des Hautes-Pyrénées.

Homonymie de toponyme